Waldmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Georg Waldmüller (1793–1865), österreichischer Maler
 Ferdinand Waldmüller (Komponist) (1816–1885), österreichischer Komponist (Sohn des Ferdinand Georg)
 Franz Waldmüller (1894–1966), österreichischer Bildhauer

 Katharina Waldmüller (geb. Weidner; 1792–1850), österreichische Sängerin (Mezzosopran)
 Lizzi Waldmüller (1904–1945), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Lothar Waldmüller (* 1936), deutscher Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Lydia Waldmüller (* 1986), österreichische Triathletin 
 Wolfgang Waldmüller (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Waldmüller, Pseudonym von Ludwig Müller (Komponist) (1879–1964), deutscher Komponist und Zitherspieler